Amplitude Studios — студия по разработке компьютерных игр, находящаяся в Париже. Была основана в 2011 году бывшими сотрудниками компании Ubisoft. Основной жанр разрабатываемых игр — стратегии.

История 
Amplitude Studios была основана в 2011 году бывшими сотрудниками Ubisoft и концентрировалась на разработке игр для персональных компьютеров. Студия часто использовала программу раннего доступа в Steam.

В июле 2016 года Sega сообщила о приобретении Amplitude Studios в рамках программы по расширению влияния на рынке ПК-игр. Основатели студии Матье Жирар и Ромен де Вобер де Женис заявили, что они согласились на эту сделку, так как увидели возможность поработать совместно с другими студиями, принадлежащими Sega, к примеру с Creative Assembly и Relic Entertainment.

Игры компании

Награды и номинации 
 Лучшая независимая студия разработчиков на конференции в 2015 году
 Unity — награда золотой куб за игру Endless Space
 Независимый Игровой фестиваль — Номинация за выдающиеся достижения в области дизайна в 2015 году
 Rock, Paper, Shotgun — игра 2014 года — Endless Legend

Примечания 

Компании, основанные в 2011 году
Производители компьютерных игр Франции
Sega